Абро́симова — жіноча форма російського прізвища Абросимов; також прізвище Абросимов у родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Абросимова Марина Сергіївна (* 1983 або 1984) — російська співачка, відома під псевдонімом МакSим.
 Абросимова Ольга Іванівна (* 1922) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.
 Абросимова Світлана Вікторівна (1953—2011) — український краєзнавець, заслужений працівник культури України.
 Абросимова Світлана Олегівна (* 1980) — російська спортсменка-баскетболіст, нападниця.
 Абросимова Тамара Михайлівна (* 1939) — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР.